73-я церемония вручения прайм-тайм премии «Эмми» () — церемония вручения главной телевизионной премии США, присуждаемая лучшим телепрограммам года, вышедшим в прайм-тайм в период с 1 июня 2020 по 31 мая 2021 года. Вручение премий состоялось 19 сентября 2021 года в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе, Калифорния, а её ведущим выступил Седрик «Развлекатель».

Рон и Жасмин Сефас Джонс объявили номинантов на премию 13 июля 2021 года.

Номинанты

Программы

Актёрские категории

Ведущие актёры

Актёры второго плана

Гостевые категории

Режиссура

Сценарии

Примечания 

Телевизионные премии 2021 года
Церемонии вручения прайм-тайм премии «Эмми»